Соцький:
 Соцький — історичний ранг посадової особи, що в різні історичні часи мав різні повноваження.
 Соцький — українська народна назва ста грам алкогольного напою (зазвичай горілки).

Посилання